Гофф — фамилия.

Известные носители:
 Гофф, Инна Анатольевна (1928—1991) — русская советская писательница, прозаик и поэт.
 Гофф, Карл Эрнст Адольф фон (1771—1837) — немецкий геолог, географ.
 Гофф, Хелен Линдон (более известна как Памела Линдон Трэверс; 1899—1996) — английская писательница.

 Жак ле Гофф (1924—2014) — французский историк-медиевист.

См. также 
 Хофф
 Гоф (значения)
 Гофман